Provo puede referirse a:
 Un miembro del Ejército Republicano Irlandés Provisional, más conocido como (P)IRA o simplemente IRA.
 Un movimiento anarquista neerlandés. Véase Provo (movimiento).
 Provo, capital del condado de Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos.
 El Provo, localidad del municipio asturiano de San Martín del Valledor, en España.